Qabala ou Gabala peut désigner :
 la ville de Qabala, en Azerbaïdjan
 la région de Qabala, dont la ville de Gabala est la capitale